Lanier ist der Familienname folgender Personen:

 Allen Lanier (1946–2013), US-amerikanischer Rockmusiker

 Emilia Lanier (1569–1645), englische Dichterin
 Jaron Lanier (* 1960), US-amerikanischer Autor und Unternehmer
 Jerry P. Lanier (* 1948), US-amerikanischer Diplomat
 Jonas Lanier (* 1982), deutscher Eishockeyspieler
 Lyle H. Lanier (1903–1988), US-amerikanischer Psychologe
 Nicholas Lanier (1588–1666), englischer Komponist
 Sidney Lanier (1842–1881), US-amerikanischer Dichter und Musiker
 Sterling E. Lanier (1927–2007), US-amerikanischer Schriftsteller und Verleger
 Willie Lanier (* 1945), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Lanier steht für:
 Lanier (Texas), Stadt in Texas, Vereinigte Staaten
 Lanier County, County in Georgia, Vereinigte Staaten
 Lanier, Hersteller von digitalen Kopierern und Druckern, siehe Ricoh #Ricoh Schweiz AG
 Lake Lanier, ein Stausee in Georgia, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Lasnier